Quint est un nom propre et un nom commun qui peut désigner :

Histoire 

 Au Moyen Âge et sous l'Ancien Régime, le droit du quint est un impôt seigneurial sur la vente des fiefs nobles.

Localités 

 Le pays Quint, Kintoa (basque) ou Quinto Real (espagnol), est un territoire situé en zone frontalière franco-espagnole.
 Le Pays de Quint (Drôme), territoire proche de Die, avec Sainte-Croix-en-Quint, Saint-Andéol-en-Quint, Saint-Julien-en-Quint, Vachères-en-Quint, etc., et dominé par les ruines des Tours de Quint à Sainte-Croix, château de cette seigneurie possédée par les Comtes de Valentinois.
 Quint-Fonsegrives, commune de la Haute-Garonne.
 Quint Cities est le nom porté localement, pendant les années 1970, par les Quad Cities, qui avaient vu leur nombre croître, du fait de la croissance de Bettendorf, dans l'Iowa.

Saints catholiques 
 Quint ou Quintus (), martyr en Afrique (fête le 18 décembre).
 Quint ou Quintus, martyr italien à Rome (fête le 10 mai).

Numéro d’ordre de souverain 
Charles V de France
 Charles Quint à comprendre Charles V (1500-1558) fut roi d'Espagne et Saint Empereur germanique.
 Sixte Quint ou Sixte V (1521-1590) fut élu pape en 1585.

Patronyme 

 Michel Quint est un écrivain né en 1949 dans le Nord-Pas-de-Calais.
 Olivier Quint, né le  à Saint-Quentin, est un footballeur professionnel français.

Et aussi :
 Léon Pierre-Quint (1895-1858), éditeur et écrivain français.

Personnalités portant ce prénom

 Quint Buchholz, auteur et illustrateur allemand

Cinéma 
 Charles Quint est un film de  Gérard Bourgeois sorti en 1910

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom masculin